Марк Плавций Силван може да се отнася за:

 Марк Плавций Силван (трибун), народен трибун през 89 пр.н.е.
 Марк Плавций Силван (консул 2 пр.н.е.), консул през 2 пр.н.е.
 Марк Плавций Силван (претор 24 г.), претор през 24 г.